Impinj — разработчик полупроводниковых элементов. Специализируется на производстве чипов и считывателей стандарта EPCGlobal.

Основная продукция 

 Self-adaptive silicon
 AEON® non-volatile memory
 GrandPrix™ RFID solutions
 Monza™ tag chips
 Monaco™ tag chips
 Speedway® readers

В том числе производит т. н. «ближнепольные» метки, работающие не от радиоволн, а в магнитном поле. Скорость считывания таких меток достигает 1000 меток в секунду.

Почётный отраслевой лидер-2007 по мнению Association for Automatic Identification and Mobility. Абсолютный лидер по производству RFID-меток стандарта Gen2, что обусловлено участием Криса Диорио в разработке стандарта.

История

Источники 

Организации по алфавиту
Компании США